Cosmești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cosmești (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Cosmești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman